Артём Валерьевич Зуб (род. 3 октября 1995 года) — российский хоккеист, защитник. Чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанник хабаровского хоккея. В сезоне 2011/12 года дебютировал в МХЛ в команде «Амурские Тигры».

В следующем сезоне принимал участие в чемпионате мира среди игроков до 18 лет.

В сезоне 2014–2015 дебютировал в КХЛ в составе «Амура».

По ходу сезона 2016–2017 перешел в СКА, в составе которого в 2017 году завоевал Кубок Гагарина и стал чемпионом России. С командой подписал контракт до конца сезона 2019–20.

1 мая 2020 года было сообщено, что Зуб подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз».

В составе основной сборной России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, на котором российская сборная завоевала бронзовые награды.

Участвовал на Олимпийских играх в Пхенчхане, где завоевал с командой золотые награды.

21 декабря 2022 года продлил контракт с Оттавой на 4 года с кэпхитом 4,6 млн долларов.Общая сумма сделки 18,4 млн долларов

Достижения 

 СКА

 Обладатель Кубка Гагарина и чемпион России: 2017
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018, 2019
 Обладатель Кубка Континента: 2018

 сборная России

 Олимпийский чемпион: 2018
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2017, 2019

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Амурские тигры»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина